Шелемети — топоним в России.

 Шелемети, Шелеметев, Шелеметево (Шелеметьев), Шелеметы, Шелеметь — упразднённая в 2005 году деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Шелемети — упразднённая в 1980 году деревня в Свечинском районе Кировской области. Входил в Ульяновский сельсовет.
 Шелемети — упразднённая в 2000 году деревня в Свечинском районе Кировской области. Входил в Свечинский сельский округ.
 Шелемети — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.